Luteon ima više značenja.

 Luteon (izoflavon)
 Luteon (terpenoid)